Akaishigebergte, het zuidelijkste deel van de Japanse Alpen op het Japanse eiland Honshu
 Nieuw-Zeelandse Alpen, een gebergte in Nieuw-Zeeland.
 Zuidelijke Alpen (geologie), het zuidelijke deel van de Alpen, in Europa.